Sierra Nevada má několik významů:

 Sierra Nevada – pohoří ve Španělsku
 Sierra Nevada (Mexiko) – pohoří v Mexiku
 Sierra Nevada (USA) – pohoří v Kalifornii
 Sierra Nevada (sopka), též Sierra Nevada de Lagunas Bravas – vulkanický komplex na hranicích Chile a Argentiny
 Sierra Nevada de Mérida – pohoří ve Venezuele
 Sierra Nevada (sopka) – stratovulkán v Chile
 Sierra Nevada de Santa Marta – pohoří v Kolumbii
 Sierra Nevada (Kalifornie) – územní jednotka v Kalifornii

V ochraně přírody:
 Národní park Sierra Nevada (Španělsko) – národní park ve Španělsku
 Národní park Sierra Nevada (Venezuela) – národní park ve Venezuele

V astronomii:
 Observatoř Sierra Nevada – španělská astronomická observatoř

V průmyslu:
 Sierra Nevada Brewing Company – pivovar v Kalifornii
 Sierra Nevada (pivo) – značka piva
 Sierra Nevada Corporation – výrobce kosmických systémů

Rozcestníky - místopisné jméno